Бекболат Ашекеев (, до 2001 г. — Первомайское) — село в Карасайском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Первомайского сельского округа. Находится примерно в 13 км к западу от центра города Каскелен. Код КАТО — 195249100.

Названо в честь Бекболата Ашекеева, одного из руководителей восстания в Семиречье 1916 года.

Население 
В 1999 году население села составляло 3496 человек (1718 мужчин и 1778 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 3222 человека (1588 мужчин и 1634 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Карасайского района
Переименованные населённые пункты Казахстана